Normanville (Zuid-Australië), een plaats in Zuid-Australië

 
Normanville (Eure)
Normanville (Seine-Maritime)